, littéralement « le lexique Wikipédia en un volume », est le titre d'un ouvrage encyclopédique en allemand édité par la société Editorial Bertelsmann et vendu en Allemagne en 2008, imprimé sur papier à 50'000 exemplaires dans un format livre de 992 pages, avec 1000 illustrations. Cet ouvrage contient les sujets de Wikipédia les plus consultés sur Internet. Sont prix était de 19,95€.

Sources 
 https://web.archive.org/web/20081101131507/http://www.papelenblanco.com/2008/09/20-ya-se-vende-la-wikipedia-como-libro
 https://www.worldcat.org/title/wikipedia-lexikon-in-einem-band/oclc/718685176&referer=brief_results

Voir aussi 
 Wikipédia en allemand

Wikipédia
Encyclopédie en allemand